Юрий Шаврин:
 Шаврин, Юрий Александрович (1922—1945) — советский поэт.
 Шаврин, Юрий Сергеевич (1924—1974) — советский яхтсмен.